Митрохин (Митрохина) — русская фамилия (женская форма Митрохина). Происхождение фамилии — от уменьшительной формы Митроха имени Митрофан, означающего по-гречески «сын славной матери».

Известные носители 
 Митрохин, Андрей Филиппович (1766—1845) — художник-живописец и реставратор картин Царского Эрмитажа.
 
 Митрохин, Вячеслав (род. 1953) — советский и латвийский рок-музыкант, композитор, автор песен, аранжировщик, продюсер.
 Митрохин, Дмитрий Исидорович (1883—1973) — русский, советский график.
 Митрохин, Лев Николаевич (1930—2005) — российский философ, специалист в области философии религии, академик РАН.
 
 Митрохин, Сергей Сергеевич (род. 1963) — российский политический и государственный деятель.
 Митрохин, Тихон Борисович (1902—1980) — советский государственный деятель. Народный комиссар, министр резиновой промышленности СССР (1941—1948).

См. также 
 Митрофанов
 Митрохино
 Митрошино

Примечания